L'autocesta A4 (o A4) è un'autostrada croata. Essa parte dal confine con l'Ungheria, al congiungimento con l'Autópálya M7, fino ad arrivare a Zagabria. L'autostrada è lunga 97 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Croazia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Autostrade in Croazia